Rodrigo Costoya Santos (Torrelavega, 1977) además de ejercer como docente es escritor de novela histórica en idioma gallego y castellano.

Reseña biográfica 
Rodrigo Costoya Santos nace en Torrelavega (Cantabria), en 1977. Ya de regreso en Galicia, estudió en el Colegio Público de Arca (O Pino), hoy conocido como CPI Camiño de Santiago.

A la edad de 14 años, empezó a estudiar en el Instituto hoy conocido como IES Antonio Fraguas (Santiago de Compostela).

Así, en 1994 se matricula en INEF Galicia (hoy Facultad de Ciencias del Deporte y Educación Física). Acaba sus estudios en el año 2000. Con posterioridad, finaliza en la misma facultad los cursos de doctorado y obtiene el Diploma de Estudios Avanzados.

En 2000 empieza a trabajar como profesor en el Instituto Rosalía de Castro y un año más tarde le adjudican su destino definitivo en el Concello de Rois, en el CPI dos Dices, donde desempeña su labor como profesor de Educación Física hasta el año 2019, en el que regresa al IES Rosalía de Castro (Santiago de Compostela).

En su etapa profesional en Rois, ejerce como director del Centro durante 8 años, hasta el año 2016, momento en el que decide empezar a escribir y desarrollar su faceta literaria. También asumió funciones de jefe de estudio durante seis años más (desde 2002).

En la temporada 09-10 asume las funciones de preparador físico del primer equipo del C.A.B. Obradoiro, club de baloncesto que milita en Liga ACB.

Distinciones 

 Finalista del Premio de narrativa Torrente Ballester 2018.
 Primer lugar en el IX Premio de Novela Histórica Ciudad de Úbeda 2020.

Bibliografía 
A lo largo de 2016 comienza a escribir su primera obra narrativa, "Portosanto". Se trata de una novela histórica ambientada en la época medieval y que viene a desarrollar el devenir de los acontecimientos previos al descubrimiento del Nuevo Mundo, y cómo un bastardo nacido en una pequeña aldea de pescadores se convierte en una figura tan relevante como Cristóbal Colón. Portosanto fue publicada en su idioma original, el gallego, por la editorial Toxosoutos en 2017 y posteriormente, en 2021, en castellano por la editorial Pàmies.

En 2018 termina "Misarela​" obra con la que logra ser finalista del certamen de novela Torrente Ballester. Esta novela es publicada en lengua castellana bajo el título de "El Custodio de los Libros"​ tras obtener el primer lugar en el Certamen Internacional de Novela Histórica de Úbeda en el año 2020. La publicación en lengua gallega es en 2021 con la editorial Galaxia. 

En 2022 publicará "Hijos de Gael​" en castellano, con la Editorial Espasa (Grupo Planeta).

Al margen de la publicación de novelas, Rodrigo Costoya inicia a partir de 2020 otros proyectos. En ese año colabora como columnista en el diario "El Correo Gallego", y en 2021 ejerce como divulgador a través de un ciclo de charlas​ financiado por la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia. Además, también pone en marcha una serie de itinerarios culturales relacionados con las localizaciones de sus novelas. En diciembre de 2021 organiza el "Roteiro Portosanto​" destinado a docentes de toda Galicia. El 12 de octubre de 2022 repite el mismo itinerario con inscripción abierta, no solo para profesorado. En ambos caso el índice de asistencia ronda las 70 personas.

En 2020 inicia las presentaciones de sus novelas en numerosas localizaciones, incluyendo Londres, Oxford y New York. En 2022 repite en New York, con su novela "Hijos de Gael" (Espasa editorial).

Obra 
Toda la obra literaria de Rodrigo Costoya ha sido escrita originariamente en gallego. Las traducciones al castellano fueron realizadas por el mismo autor.

En gallego 

 Portosanto​. Editorial Toxosoutos, 2017
 Misarela​. Editorial Galaxia, 2021

En castellano 

 Baloncesto. Metodología del rendimiento​ (INDE, 2002)
 Portosanto​. Ediciones Pàmies, 2021
 El Custodio de los Libros​. Ediciones Pàmies, 2020
 Hijos de Gael​. Grupo Planeta, 2022 (Editorial Espasa)

Las tres novelas forman parte de una trilogía, que cuenta con el título genérico “De luz y tinieblas”, si bien todas son autoconclusivas y no tienen un orden establecido. De hecho, se pueden leer de forma totalmente independiente entre sí.

Colaboraciones periodísticas 
Columnista​ en El Correo Gallego

Referencias 

Escritores de Cantabria